Bahusakala är ett släkte av svampar. Bahusakala ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Bahusakala